Мануильское — село в Красногорского района Алтайского края. Входит в состав Новоталовского сельсовета.

История 
Основано в 1925 г. В 1926 году хутор Эммануил состоял из 9 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали украинцы. В административном отношении входил в состав Старо-Бардинского сельсовета Старо-Бардинского района Бийского округа Сибирского края. В 1931 году на хуторе разместилась центральная усадьба совхоза «Бардинский». После укрупнения совхоза, в 1957 году, становится его 1-й фермой.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)